Brachycentrus är ett släkte av nattsländor. Brachycentrus ingår i familjen bäcknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcknattsländor
Brachycentrus